Борге:

 Борге, Виктор (1909—2000) — датский пианист, дирижёр и комик.
 Борге, Николай (род. 1971) — датский шахматист, международный мастер (1992).

 Борге — бывшая коммуна в фюльке Нурланн, Норвегия